Follert ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Follert (* 1968), deutscher Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Laurits Follert (* 1996), deutscher Ruderer
 Udo R. Follert (* 1943), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Vollert